Die Thailand Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. September bis 3. Oktober 2010 in Bangkok stattfand. Das Turnier gehörte zur ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden außerdem in Kuala Lumpur die Proton Malaysian Open statt, die genau wie die Thailand Open Teil der ATP World Tour 250 waren.

Keiner der Vorjahressieger (Gilles Simon im Einzelbewerb, Eric Butorac und Rajeev Ram im Doppel) trat zur Titelverteidigung an. Im Einzel gewann Guillermo García López im Finale gegen Jarkko Nieminen mit 6:4, 3:6, 6:4 seinen zweiten ATP-Titel, nachdem er im Halbfinale den Weltranglistenersten Rafael Nadal ausgeschaltet hatte. Im Doppel gewannen Christopher Kas und Viktor Troicki ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel. Sie schlugen im Finale Jonathan Erlich und Jürgen Melzer mit 6:4, 6:4. Für Troicki war es sein insgesamt erster Einzeltitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 551.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 608.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. September 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 91 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Bangkok